Il doppio del torneo di tennis Stella Artois Championships 2005, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Bob Bryan e Mike Bryan che hanno battuto in finale Jonas Björkman e Maks Mirny 7-6(9), 7-6(4).

Teste di serie 

 Jonas Björkman /  Maks Mirny (finale)
 Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
 Wayne Black /  Kevin Ullyett (secondo turno)
 Wayne Arthurs /  Paul Hanley (secondo turno)

 Simon Aspelin /  Todd Perry (semifinali)
 František Čermák /  Leoš Friedl (semifinali)
 Gastón Etlis /  Martin Rodriguez (quarti di finale)
 Graydon Oliver /  Jared Palmer (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Stella Artois Championships 2005